La colmena hace referencia a varios artículos:

Cine, literatura y televisión 
 La colmena (novela), de Camilo José Cela.
 La colmena, telenovela peruana de 1962.
 La colmena (película), de Mario Camus, adaptación de la novela homónima de Camilo José Cela.
 El espíritu de la colmena, película española dirigida por Víctor Erice.
 La Colmena, un periódico español del siglo XIX.

Lugares 
 Edificio La Colmena, edificio ubicado en la periferia del centro histórico del Cercado de Lima (Perú).
 La Colmena (Paraguay), distrito en el departamento de Paraguarí, y primera colonia japonesa en Paraguay.
 La Colmena (Uruguay), teatro ubicado en la ciudad de Montevideo, en la calle Maldonado 2182, entre las calles Joaquín Requena y Juan Paullier.

Software 
 La colmena (videojuego), de la compañía Opera Soft.